

Patronyme 

 Jean Plançon (1964-), historien et écrivain.
 Pol Plançon (1851-1914), artiste lyrique.
 Gabriel Plançon (1916-1943), résistant.
 Gilles Plançon (1959-), nageur.
 Guillaume Plançon (-1568), médecin.

Toponyme 

 Plançon, hameau de la commune belge de Mettet, dans la province de Namur.

Autre 
 Certains types de boutures sont appelés plançons.

Homonymie de patronyme